Vrstva je:

 všeobecně: látka plošně rozložená na povrchu něčeho nebo mezi něčím

Věda
 v sociologii: společenská vrstva
 ve filozofii: vrstva (filozofie)
 v geologii: vrstva (geologie), (původně) vodorovně uložené těleso horniny, používá se i pro půdu
 v archeologii: vrstva (archeologie)
 ve vodě, hydrologii  apod.: termoklina 
 podobně v atmosféře a  meteorologii
Technika
 vrstva objektů v CAD
 v 2D grafice, 
 v počítačovém editování obrazu: plány, nákresy, fotky …
 v GIS: vrstva mapy 
 v programování: abstraktní vrstva nebo abstrakční vrstva
 samostatně v OOP jako vrstva (OOP) 
 používá se i pro data určená pro zpracování určitou vrstvou softwaru
 vrstvený model OSI model, TCP/IP … a obecně internetové protokoly a sítě
 vrstva na CD a DVD
 vrstva (elektronika)
 vrstva stavebních konstrukcí - skladba vrstev
Společnost, reklama, bulvár
 ve sportu: cibulový princip
 v nakupování: vrstvená móda
Malířství
 vrstva (malba)

Externí odkazy